

Mitologia
Aminta – figura della mitologia greca

Persone
Aminta – ufficiale di Alessandro Magno
Aminta – figlio di Nicolao, militare macedone antico
Aminta d'India – re indo-greco che regnò dal 95 al 90 a.C. 
Aminta di Galazia – tetrarca dei Trocmi e re di Galazia
Aminta I di Macedonia – re di Macedonia
Aminta II di Macedonia – re di Macedonia
Aminta III di Macedonia – re di Macedonia
Aminta IV di Macedonia – re di Macedonia

Aminta – pseudonimo di Nino Rastelli, paroliere italiano

Altro 
Aminta – favola pastorale di Torquato Tasso
Aminta – nome proprio di persona italiano maschile